Cunene ou Kunene pode-se referir a:

 Cunene, província de Angola.
 Kunene (Namíbia), região da Namíbia.
 Rio Cunene, rio que nasce em Angola e faz fronteira entre este país e a Namíbia.
 Bacia do Cunene, bacia hidrográfica africana.

Desambiguação